Štítnik – rzeka na Słowacji
 Štítnik – wieś na Słowacji